Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Juli 2006 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Allianz Suisse Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Greg Rusedski, nach zwei Titeln in Folge nicht erneut am Turnier teilnahm. Neuer Turniersieger wurde Mark Philippoussis, der mit einer Wildcard ins Turnier gestartet war und nach drei Jahren ohne Titel beim Turnier seinen 11. und letzten Karrieretitel gewann. Noch im selben Jahr beendete er seine Karriere.
Im Doppel gewannen Jordan Kerr und David Macpherson den Titel im Vorjahr. Dieses Jahr schieden sie zusammen in der ersten Runde aus. Auch im Doppel gewannen die mit einer Wildcard gestarteten Robert Kendrick und Jürgen Melzer, die keinen Satz im Turnier abgeben mussten. Für Kendrick war es der einzigen Karrieretitel im Doppel, Melzer gewann seinen 3. Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)